Il doppio maschile dello  Soweto Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Nicolas Mahut e Lovro Zovko erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Tutti i match di doppio erano stati sospesi nelle semifinali dal supervisore a causa della forte pioggia, ma successivamente il torneo è stato portato al termine.

Michael Kohlmann e Alexander Peya hanno battuto in finale Andre Begemann e Matthew Ebden 6–2, 6–2.

Teste di serie

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (quarti di finale)
  Michael Kohlmann /  Alexander Peya (semifinali)

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)
  Dustin Brown /  Raven Klaasen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Soweto Open 2011